Појам Болеслав I може да се односи на:

 Болеслав I Храбри, пољски војвода и краљ из династије Пјастова
 Болеслав I Пшемисл, чешки кнез од 935. до 972. из династије Пшемисла
 Болеслав I Тјешински Пјаст
 Болеслав I Високи